hrabstwo Seneca (ang. Seneca County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Seneca (ang. Seneca County) w USA, w stanie Ohio